Алексе́й Ива́нович Пло́тников () — российский футболист, вратарь.

Выступал в третьей российской лиге за московские команды «Смена» (1995—1996) и «Рода» (1997). В 2001 году играл в первенстве КФК за «Шатуру» — три матча и в чемпионате Армении за «Мику» Аштрак — один пропущенный гол в одном матче.

Футболисты России
Игроки ФК «Смена» Москва
Игроки ФК «Рода» Москва
Игроки ФК «Мика»